Zia Mame (Auntie Mame) – romanzo di Patrick Dennis del 1955
 La signora mia zia (Auntie Mame) – film del 1958 diretto da Morton DaCosta